Wielki Las ist der Name folgender Orte in Polen:

 Wielki Las (Luzino) (Wielkilas), Powiat Wejherowski, Woiwodschaft Pommern
 Wielki Las (Pisz) (Wielgilasz, 1905 bis 1945 Tannenheim), Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren